Baranyi László (1729–1796) író, fordító, királyi testőr, tisztviselő
Baranyi László (1927) színész
Baranyi László (1984) énekes, gitáros (P. Mobil)